Сту́па — посудина для подрібнення продуктів
 Сту́па — монументальна культова споруда в буддистській архітектурі
 Ступа́ — один з кінських алюрів
 Ступа́ — хода, манера ходити, ступати

Див. також 
 Ступка (значення)
 Ступак